Baden kan syfta på:

 Baden (vinregion) – en vinregion i västra Baden-Würtemberg, Tyskland
 Baden (adelsätt)
 Huset Baden – ett tyskt furstehus

Personer
 Charlotte Baden (1740–1824), dansk författarinna
 Gustav Ludvig Baden (1764–1840), dansk historiker
 Jacob Baden (1735–1804), dansk filolog

Geografi

Frankrike 

 Baden, Morbihan, departementet Morbihan i regionen Bretagne, 
 Larmor-Baden – en fransk kommun i departementet Morbihan

Schweiz 

 Baden (distrikt i Aargau), Aargau, 
 Baden, Aargau, stad och kommun

Historiskt
 Baden (grevskap), schweizisk maktområde 1415-1798
 Baden (kanton), schweizisk delstat 1798-1803

Tyskland 

 Baden-Württemberg – ett förbundsland i sydvästra Tyskland 1952– 
 Baden-Baden, ort, Baden-Württemberg, Karlsruhe Region,

Historiskt
 Baden – en historisk region i sydvästra Tyskland
 Markgrevskapet Baden – en historisk stat 1112-1803, delat 1535–1771
 Markgrevskapet Baden-Baden – en historisk stat 1535–1771
 Markgrevskapet Baden-Durlach – en historisk stat 1535–1771
 Kurfurstendömet Baden – en historisk stat 1803–1806
 Storhertigdömet Baden – en historisk stat 1806–1918 vid Rhens högra strand i nuvarande sydvästra Tyskland 
 Republiken Baden – en republik som grundades ur Storhertigdömet Baden 1918–1945
 Südbaden – bildat 1945 (1946 namnändrat till Baden) och en av Västtysklands delstater 1949–1952
 Württemberg-Baden – bildat 1945 och en av Västtysklands delstater 1949–1952

Österrike 

 Baden (distrikt i Niederösterreich), distrikt, Niederösterreich, 
 Baden, Niederösterreich,